Саудовско-Египетский суперкубок () — футбольное соревнование, в котором принимали участие чемпионы Саудовской Аравии и Египта.

Результаты

См. также 
 Федерация футбола Саудовской Аравии
 Чемпионат Саудовской Аравии по футболу

Ссылки 
 Неофициальный сайт турнира 
 Неофициальный сайт турнира 

Международные соревнования по футболу в Саудовской Аравии
Международные соревнования по футболу в Египте